Příjmení Houska nosí více významných osobností:

 Anna Housková (* 1948) – česká vysokoškolská pedagožka, hispanistka a překladatelka
 David Houska (* 1993) – český fotbalový záložník
 František Houska (1873–1945) – český kynolog a spisovatel
 Jirka Houska (* 1985) – český malíř
 Olga Housková (1919–2015) – česká fotografka
 Roman Houska (1962–2013) – český podnikatel a politik